Geografia
 Nova Aliança, município de São Paulo
 Nova Aliança do Ivaí, município do Paraná

Política
 Nova Aliança Flamenga, partido belga
 Nova Aliança no Kosovo, partido político

Outros usos
 Novo Testamento, chamado pelos cristãos de "Nova Aliança"

Desambiguações de topônimos